Xpress: Platform 13 est un parcours de montagnes russes du parc d'attractions Walibi Holland, situé aux Pays-Bas, utilisant le même parcours que les montagnes russes Rock 'n' Roller Coaster, présentes aux parcs à thème Walt Disney Studios, à Paris, et Disney's Hollywood Studios, en Floride (États-Unis).
Avid Xpress est une famille de logiciels de montage non-linéaire édités par la société Avid Technology
MP Xpress est un parcours de montagnes russes inversées du parc d'attractions Movie Park Germany.
QuarkXPress est un logiciel de PAO édité par la société Quark Inc.